Dit is een lijst met afleveringen van de Amerikaanse televisieserie 3rd Rock from the Sun. De serie telt zes seizoenen. Een overzicht van alle afleveringen is hieronder te vinden.

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4

Seizoen 5

Seizoen 6 

3rd Rock from the Sun, Lijst van afleveringen van